Le Canton de Neuvic est une division administrative française du département de la Corrèze
 Le Canton de Neuvic est une division administrative française du département de la Dordogne